Кубок Англии 1990/91 — 110-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший «Ноттингем Форест» в финале со счётом 2:1. Это позволило «шпорам» одержать восьмую победу в девяти финалах Кубка Англии с момента основания турнира и первую победу — с 1982 года.

Первый раунд 
Первые матчи были сыграны 17-18 ноября 1990 года, переигровки прошли 20-21 ноября.

Второй раунд 
Игры второго раунда были сыграны либо 7-8 декабря 1990 года, с переигровками 11-12 декабря, или с 10 по 12 декабря, с переигровками 17 декабря.

Третий раунд 
Игры третьего раунда Кубка Англии были сыграны 5-7 января 1991 года, с переигровками 8, 9, 16, 21 и 28 января.

Четвёртый раунд 
Игры четвёртого раунда в основном прошли 26-27 января 1991 года, с переигровками 29-30 января. Матч между Арсеналом и Лидс Юнайтед завершился вничью три раза, две дополнительные переигровки прошли 13 и 16 февраля. Так как Ноттингем Форест провел матч третьего раунда только 28 января, матч четвёртого раунда этой команды прошел 13 февраля с переигровкой 18 февраля.

Пятый раунд 
Игры пятого раунда в основном прошли 16-18 февраля 1991 года, с переигровками 20 февраля. В Мерсисайдском дерби дополнительная переигровка прошла 27 февраля; Кенни Далглиш покинул пост менеджера Ливерпуля между двумя переигровками. Так как Ноттингем Форест сыграли свой матч четвёртого раунда только 18 февраля, матч пятого раунда для этой команды прошел 25 февраля с переигровкой 4 марта. Аналогичным образом, Арсенал победил Лидс Юнайтед в предыдущем туре только 16 февраля, и поэтому играл с Шрусбери Таун 27 февраля.

Шестой раунд 
Игры шестого раунда Кубка Англии были сыграны 9-11 марта 1991 года.

Тоттенхэм стал ближе к своему восьмому Кубку Англии, победив Ноттс Каунти 2:1.

Эвертон испытал шокирующее поражение 2:1 от Вест Хэм Юнайтед.

Первый в истории Кубок Англии стал ближе для Брайана Клафа после того, как его Ноттингем Форест победил со счетом 1:0 Норвич Сити.

Арсенал сохранил надежду на дубль после победы 2:1 над Кембридж Юнайтед, который продолжает подниматься вверх в футбольной Лиге со вторым последовательным повышением, а также вторым выходом подряд в четвертьфинал Кубка Англии.

Полуфиналы 
Победа Тоттенхэма над Арсеналом со счетом 3:1, отмечена голом Пола Гаскойна с 35 ярдов, и потерянными шансами Арсенала на дубль.

Ноттингем Форест обыграл Вест Хэм Юнайтед со счетом 4:0, и впервые вышел в финал Кубка Англии за последние 32 года, что дало шанс их тренеру Брайану Клафу выиграть свой первый Кубок Англии, приплюсовав его к двум европейским Кубкам, одному чемпионству и четырём Кубкам лиги, что он уже выиграл с ними.

Финал 

Автогол Деса Уокера в дополнительное время позволил клубу Тоттенхэм Хотспур завоевать свой восьмой Кубок, рекордный на то время. Пол Гаскойн получил травму колена в первые 15 минут, а Гари Линекер в первом тайме не смог забить с пенальти голкиперу команды Ноттингем Форест Марку Кроссли.

Примечания

Ссылки 
 The FA Cup at TheFA.com
 FA Cup at BBC.co.uk
 FA Cup news at Reuters.co.uk

1990
Футбол в Европе в 1990 году
Футбол в Европе в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1990 году
Спорт в Великобритании в 1991 году